Endoum peut désigner :
 Endoum, un village du Cameroun dans la commune de Dzeng ;
 Endoum, un village du Cameroun dans la commune de Lembe-Yezoum.

Voir aussi 
 Endoume, un quartier de Marseille.